Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 24 по 26 мая 2019 в городе Стерлинг.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2019.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Luke Carson, победившая в финале команду скипа Росса Уайта. Бронзовые медали получила команда скипа Duncan McFadzean.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Две лучшие команды проходят во второй этап, где играют в финале; бронзовые медали получает команда, занявшая на групповом этапе 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
|1||align=left|Кэмерон Брайс    ||  * ||10:9|| 6:5|| 7:9||10:4|| 6:9|| 3:9|| 3 ||   || 3 ||4
|-
|2||align=left|James Craik      ||9:10||  * || 4:8|| 6:5|| 7:9|| 7:7|| 7:6|| 2 || 1 || 3 ||5
|- bgcolor=#cfc
|3||align=left|Luke Carson      || 5:6|| 8:4||  * ||12:3|| 7:6|| 7:1|| 9:4|| 5 ||   || 1 ||1
|-
|4||align=left|Duncan McFadzean || 9:7|| 5:6||3:12||  * || 5:0|| 7:6|| 3:7|| 3 ||   || 3 ||3
|-
|5||align=left|Scott MacLeod    ||4:10|| 9:7|| 6:7|| 0:5||  * || 7:2|| 3:8|| 2 ||   || 4 ||6
|-
|6||align=left|Frazer Shaw      || 9:6|| 7:7|| 1:7|| 6:7|| 2:7||  * || 0:7|| 1 || 1 || 4 ||7
|- bgcolor=#cfc
|7||align=left|Росс Уайт        || 9:3|| 6:7|| 4:9|| 7:3|| 8:3|| 7:0||  * || 4 ||   || 2 ||'2
|}
  Проходят в финал

 Финал 26 мая, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2019

Спорт в Шотландии в 2019 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
Май 2019 года